Ку́бок Ла́твии по футбо́лу 2018 го́да — 77-й розыгрыш Кубка Латвии по футболу.

1/64 финала 

1 За превышение лимита на легионеров «Юрниексу» было засчитано техническое поражение.
 Албертс (Рига), Талси/Лайдзе, Трактор (Рига), Рига Юнайтед, Лимбажи, Монарх/Фламинко (Рига), Алианце (Рига), Огрский край, Плявиняс ДМ, Салацгрива, Ghetto/Gvatar (Рига) — по результатам жеребьёвки проходят дальше.

1/32 финала 

1 За неявку на матч «Упесциемсу» было засчитано техническое поражение.

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2018
 Первая лига Латвии по футболу 2018
 Вторая лига Латвии по футболу 2018

Примечания

Ссылки 
 Результаты розыгрыша на сайте Латвийской футбольной федерации
 

2018
Латвия
Футбол в Латвии в 2018 году